Slovo utopenec má více významů:
 utonulá osoba, viz tonutí
 utopenec, oblíbený český pokrm studené kuchyně
 Utopenec (přírodní památka)
 Utopenec na útěku, americká filmová komedie z roku 1998